Августал — одно из названий магистратуры наместников Египта в Римской империи.
 Августал — член жреческой коллегии августалов в Древнем Риме периода принципата.
 Августал (августаль) — золотая монета Королевства Сицилия.

См. также 
 Августалии